Het ATP-toernooi van Singapore (officieel het Singapore Open) van 1991 vond plaats van 22 tot en met 28 april in Singapore.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Finale

| RD1-team1= Gilad Bloom
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=4
| RD1-seed2=2
| RD1-team2= Jan Siemerink
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
}}

Bovenste helft
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| score-width= 12
| team-width= 150

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Todd Woodbridge
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-team02= Jeff Tarango
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=r
| RD1-team03= Patrick Baur
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=4
| RD1-team04=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Singapore
1991